Frankrijk heeft in de periode van 1924 tot 1932 drie kabinetten-Herriot gekend.

Kabinet-Herriot I (14 juni 1924 - 17 april 1925)
 Édouard Herriot (PRS) - Président du Conseil (premier) en minister van Buitenlandse Zaken
 Charles Nollet - Minister van Oorlog
 Camille Chautemps (PRS) - Minister van Binnenlandse Zaken
 Étienne Clémentel (PRS) - Minister van Financiën
 Justin Godart (PRS) - Minister van Arbeid, Hygiëne, Welzijn en Sociale Zekerheid
 René Renoult (PRS) - Minister van Justitie
 Jacques-Louis Dumesnil (PRS) - Minister van Marine
 François Albert (PRS) - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Édouard Amédée Bovier-Lapierre (RS) - Minister van Pensioenen
 Henri Queuille (PRS) - Minister van Landbouw
 Édouard Daladier (PRS) - Minister van Koloniën
 Victor Peytral (PRS) - Minister van Openbare Werken
 Eugène Raynaldy (PRDS) - Minister of Commerce and Industry
 Victor Dalbiez (PRS) - Minister van Bevrijde Gebieden

Wijzigingen
 3 april 1925 - Anatole de Monzie (RS) volgt Clémentel op als minister van Financiën.

Kabinet-Herriot II (19 juli 1926 - 23 juli 1926)
 Édouard Herriot (PRS) - Président du Conseil (premier) en minister van Buitenlandse Zaken
 Paul Painlevé (RS) - Minister van Oorlog
 Camille Chautemps (PRS) - Minister van Binnenlandse Zaken
 Anatole de Monzie (RS) - Minister van Financiën
 Louis Pasquet - Minister of Labour, Hygiene, Welfare Work, and Social Security Provisions
 Maurice Colrat (PRDS) - Minister van Justitie
 René Renoult (PRS) - Minister van Marine
 Édouard Daladier (PRS) - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Georges Bonnet (PRS) - Minister van Pensioenen
 Henri Queuille (PRS) - Minister van Landbouw
 Adrien Dariac (PRDS) - Minister van Koloniën
 Orly André-Hesse (PRS) - Minister van Openbare Werken
 Louis Loucheur (RI) - Minister van Handel en Industrie

Kabinet-Herriot III (3 juni 1932 - 18 december 1932)
 Édouard Herriot (PRS) - Président du Conseil (premier) en minister van Buitenlandse Zaken
 Joseph Paul-Boncour (RS) - Minister van Oorlog
 Camille Chautemps (PRS) - Minister van Binnenlandse Zaken
 Louis Germain-Martin (RI) - Minister van Financiën
 Maurice Palmade (PRS) - Minister van Budgetzaken
 Albert Dalimier (PRS) - Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
 René Renoult (PRS) - Minister van Justitie
 Georges Leygues (AD) - Minister van Marine
 Léon Meyer (PRS) - Minister van Zeevaart
 Paul Painlevé (RS) - Minister van Luchtvaart
 Anatole de Monzie (RS) - Minister van Onderwijs
 Aimé Berthod (PRS) - Minister van Pensioenen
 Abel Gardey (PRS) - Minister van Landbouw
 Albert Sarraut (PRS) - Minister of Colonies
 Édouard Daladier (PRS) - Minister van Openbare Werken
 Justin Godart (PRS) - Minister van Volksgezondheid
 Henri Queuille (PRS) - Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Julien Durand (PRS) - Minister van Handel en Industrie

Zie ook
 Camille Chautemps
 Lijst van premiers van Frankrijk

Herriot